Das Dameneinzel der French Open 1982 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Hana Mandlíková. Das Finale bestritten Martina Navratilova und Andrea Jaeger, das Navrátilová in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1982